Двуречный Кут (), село, Полевской сельский совет,
Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322080901. Население по переписи 2001 года составляет 1305 (652/653 м/ж) человек.

Является административным центром Полевского сельского совета, в который, кроме того, входят посёлки
Григоровка,
Пивденное и
пгт Полевая.

Географическое положение 
Село Двуречный Кут находится на реке Криворотовка (в основном на левом берегу) в 1 км от места впадения её в реку Уды (правый приток), выше по течению в 1 км расположен пгт Ольшаны, на противоположном берегу реки Уды — пгт Пересечная.
Через село проходит автомобильная дорога , на расстоянии в 1 км находится железнодорожная станция Пересечная.

История 
 около 1680 — основано как село Волосский Кут.
 1650 — переименовано в село Двуречный Кут.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе было 267 дворов.
 Конец октября 1941 — середина февраля 1943, начало марта 1943 — конец августа 1943 — оккупация территории СССР войсками Третьего рейха и его союзников.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Сельхозтехника.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 119 воинов.

Известные люди 
 Чишко, Олесь Семёнович (1895—1976) — украинский и русский советский композитор, певец.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)